Ла Чаранда има више значења:

 Ла Чаранда (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чаранда (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику